Агне́сса (Аньес) Францу́зская (около 1260 — 19 декабря 1327) — младшая дочь Людовика IX и Маргариты Прованской. Была регентом Бургундии при малолетнем сыне.

Семья 
Агнесса была младшей из одиннадцати детей, восемь из которых дожили до взрослого возраста. В 1279 году вышла замуж за Роберта II, герцога Бургундии, и стала матерью восьми детей:
 Бланка (1288—1348), замужем за Эдуардом, графом Савойским.
 Маргарита (1290—1315), замужем за королём Людовиком X.
 Жанна (около 1290—1348), замужем за Филиппом VI.
 Гуго V (герцог Бургундии) (1294—1315).
 Эд IV (герцог Бургундии) (1295—1350).
 Людовик, король Фессалоникский (1297—1316), женат на Матильде Эно.
 Мария (1298—1336) замужем за Эдуардом I, графом Бара
 Роберт, граф Тоннера (1302—1334), женат на Жанне, наследнице Тоннера.

Двое детей умерли в юном возрасте: Жан (1279 † 1283) и Маргарита (1285).

После смерти мужа Агнесса была регентшей при своём малолетнем сыне, Гуго, с 1306 по 1311 год. Она умерла в Кот-д’Ор 19 или 20 декабря 1327 года и похоронена в Аббатстве де Сито.

В популярной культуре 
Агнесса Французская является одной из второстепенных героинь цикла исторических романов «Проклятые короли» французского писателя Мориса Дрюона. Упоминается во всех романах, но на сцену выходит лишь один раз в конце романа «Негоже лилиям прясть».

Генеалогия

Примечания 

Капетинги (главная ветвь)
Женщины-регенты
Принцессы крови
Герцогини Бургундии